Викторијини Водопади се могу односити на:
 Викторијини Водопади (град)
 Викторијини водопади
 Викторијини Водопади (национални парк)